

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Klasyfikacja grupowa
Po sesji 4.

Round-Robin

Sesja 1.
24 września 2010, 21:00

Sesja 2.
25 września 2010, 12:00

Sesja 3.
25 września 2010, 19:00

Sesja 4.
26 września 2010, 10:00

Sesja 5.
26 września 2010, 15:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Klasyfikacja grupowa

Round-Robin

Sesja 1.
24 września 2010, 21:00

Sesja 2.
25 września 2010, 12:00

Sesja 3.
25 września 2010, 19:00

Sesja 4.
26 września 2010, 10:00

Sesja 5.
26 września 2010, 15:00

Sesja 6.
27 września 2010, 12:00

Sesja 7.
27 września 2010, 18:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Mistrzostw

2010
2010 w curlingu
Curling w Szkocji
2010 w Szkocji
Renfrewshire